Wohlfahrtstätter ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Wohlfahrtstätter (* 1989) österreichischer Volleyballspieler
 Petra Wohlfahrtstätter (* 1969), österreichische Politikerin (Die Grünen Tirol)